Меглинген може бити:

 Меглинген (Осталбкрајс), општина у округу Осталб, у њемачкој покрајини Баден-Виртемберг.
 Меглинген (Лудвигсбург), општина у округу Лудвигсбург, у њемачкој покрајини Баден-Виртемберг.